Schoutenhuis (Baarn), een gemeentelijk monument aan de Brink in Baarn.
Schoutenhuis (Huizen), het cultuurhistorisch museum van de plaats Huizen in Noord-Holland.